Almario ist der Familienname folgender Personen:

 Cirilo Almario (1931–2016), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Malolos
 Mario Almario (* 1934), philippinischer Segler